Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der indonesischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der indonesische Fußballverband PSSI wurde 1930 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 13. Mai 1934 gegen Japan statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Indonesiens aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SOAM = Südostasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und SOAS = Südostasienspiele / FÖS = Fernöstliche Spiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der indonesischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der indonesischen Mannschaft

1934 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die indonesische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 89 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 40 der derzeit abzüglich Indonesiens 46 Nationalmannschaften der AFC
 16 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 7 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 2 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 4 der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 14 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 6 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 3 gehörten zuletzt der UEFA und 3 der AFC an

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis November 2019) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Indonesien
!